Урсуа (Ursúa, Ursua, Urzúa або Urzua) є прізвищем баскського народу. Помітні люди з прізвищем включають:

 Антоніо Марія де Букаралі й Урсуа (1717—1779), іспанський військовий офіцер, губернатор Куби, віце-король Нової Іспанії
 Домінго Вега Урзуа, також відомий як Америко, чилійський музикант
 Марія Хосе Урзуа, чилійська актриса
  Мартін де Урсуа і Арізменді, граф Ліцаррага (1653—1715), іспанський конкістадор під час остаточного завоювання майя в 1697 р.
 Педро де Урсуа (1526—1561), іспанський конкістадор у 16 столітті
 Педро Вердуго де Альборноз Урсуа (1657—1720), іспанський академік